Sales Gosses est le titre de plusieurs œuvres :
 Sales Gosses, album du groupe français Soldat Louis (2006)
 Sales Gosses, film français de Frédéric Quiring (2017)